Le stade Salvador-Allende est un stade de football situé à Noisy-le-Sec. C'est là qu'évolue l'Olympique Noisy-le-Sec Banlieue 93.

Le stade contient 650 places couvertes et assises mais il peut recevoir jusqu'à 2 000 spectateurs en tenant compte du pourtour.

Histoire 
Le record d'affluence fut enregistré lors du match Noisy-Le-Sec 2-1 RC Strasbourg en Coupe de France 1990/1991 avec 5 000 spectateurs.

Stade multifonction en France
Stade de football en Île-de-France
Stade d'athlétisme en Île-de-France
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Équipement sportif en Seine-Saint-Denis
Noisy-le-Sec
Salvador Allende